Бюрла́тс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Тулузи, 36 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1252 осіб у працездатному віці (15-64 років) 912 були активні, 340 — неактивні (показник активності 72,8%, у 1999 році було 72,9%). З 912 активних працювало 829 осіб (462 чоловіки та 367 жінок), безробітних було 83 (42 чоловіки та 41 жінка). Серед 340 неактивних 129 осіб було учнями чи студентами, 86 — пенсіонерами, 125 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 794 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1984,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бюрлатс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн